Общие статьи:
 Верхние Альпы
 Кантоны департамента Верхние Альпы

Верхние Альпы